Tadeusz Pluciński (1893–1940) – kapitan administracji (artylerii) Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), kwatermistrz 2 Dywizjonu Artylerii Konnej
 Tadeusz Pluciński (1926–2019) – aktor filmowy i teatralny